Тег, иногда тэг ( «ярлык, этикетка, бирка; метить»):

 Тег — идентификатор для категоризации, описания, поиска данных и задания внутренней структуры;
 информативная метка в аудио- и видеофайлах для описания и поиска звукозаписей по автору, названию альбома и т. п. (например, ID3-тег);
 ключевое слово для категоризации в фолксономиях.
 Тег — жаргонное название дескриптора, метки как ключевого слова.
 Тег — элемент языка разметки (например, XML, HTML).
 Тег — метка-идентификатор, добавляемая к Ethernet-пакетам и используемая при выделении разных виртуальных каналов данных в одном физическом канале. Определяется в стандарте IEEE 802.1Q.
 Голосовой тег, голосовая метка () — аудиозапись вокала длиной в несколько секунд, предназначенная для наложения на минус (для создания «помеченной» версии бита и презентации покупателям). Обычно содержит имя продюсера или исполняющей группы. В бите повторяется каждые  секунд. Иногда вместо меток используются «DJ drops».
 Белковый тег в биологии — аминокислотная последовательность (олиго- или полипептидная) в составе рекомбинантного белка, использующаяся в различных методах, таких как очистка (например, аффинная хроматография) и детекция (например, вестерн-блот) целевых белков.

См. также 
 Теги — село в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Хештег — это ключевое слово или фраза для тематического группирования информации в социальных сетях, которому предшествует символ #.
 Теггинг - вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег».

Примечания 

Метаданные